Hotter than Hell, de l'anglais pour « plus chaud que l'enfer », est un titre pouvant faire référence à :

Musique 
 Hotter than Hell, deuxième album studio de Kiss sorti en 1974 ;
 Hotter than Hell, chanson de Dua Lipa extraite de l'album Dua Lipa et parue en single en 2016.